Серге́й Са́вченко:
 Савченко, Сергей Викторович (1966—2010) — советский и молдавский футболист.
 Савченко, Сергей Николаевич (1871—1963) — советский военспец, генерал-майор.
 Савченко, Сергей Романович (1904—1966) — сотрудник советских спецслужб, генерал-лейтенант.